Der Coupe du Président de la République ist der mauretanische Fußballpokal und wird seit 1976 jährlich ausgetragen (mit Ausnahme des Jahres 1980 und 2002). Organisiert wird der Pokal von der FFRIM, dem mauretanischen Fußballverband. Rekordsieger des Pokals sind ACS Ksar und ASC Tevragh Zeïna mit jeweils fünf Titeln. Seit 1999 wird das Finale in der Hauptstadt Nouakchott ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Rangliste

Siehe auch 
 Ligue 1 Mauretanien
 Mauretanischer Super Cup

Fußballwettbewerb in Mauretanien